Генна́дий Миха́йлович Яло́вич () — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог.

Биография 
Родился 18 ноября 1937 года в Москве.

В 1960 году окончил актёрский факультет Школы-студии МХАТ, где учился на одном курсе с Владимиром Высоцким, Георгием Епифанцевым, Валентином Никулиным и Валентином Поповым. Художественный руководитель курса — Павел Массальский. После окончания актёрского факультета поступил в аспирантуру кафедры актёрского мастерства Школы-студии МХАТ и одновременно начал преподавать. В этот же период Ялович работал также в театре «Современник», на сцене которого исполнил несколько заметных ролей.

В 1964 году вместе с сокурсниками Ялович организовал Московский молодёжный театр. В 1967 году театр был закрыт.

В 1967—1970 годы по приглашению Анатолия Эфроса работал режиссёром в «Ленкоме», где поставил два спектакля.

В 1970—1972 годах работал в Московском театре имени А. С. Пушкина, где выпустил спектакль «Голубая жилка Афродиты» по пьесе М. Анчарова.

В 1974 году Ялович открыл театр «Мечтатель» при Центральном Доме работников искусств в Москве. Спустя короткое время все спектакли были запрещены, а театр закрыт. Одновременно с 1957 по 1984 годы Ялович руководил любительскими, экспериментальными и студенческими театрами, где поставил около пятидесяти спектаклей. 
У него было много учеников. Среди них актёры Александр Чутко, Олег Фёдоров и др.

Геннадий Михайлович — соавтор сценария мюзикла «Тимур против Квакина» (сценарий написан в соавторстве с Тимуром Гайдаром).

С 1978 года Ялович работал в Московских концертных организациях, ставил эстрадные программы, кукольный спектакль «Все как у людей», завоевавший призы на фестивалях в Польше и Швеции, но запрещенный для показа в СССР. В период с 1984 по 1986 годы поставил три спектакля во МХАТе и Театре имени Пушкина. В 1991 году в Московском театре им. Станиславского Ялович играл роль Стенборга в спектакле «Фортенбрас спился» Я. Гловацкого (режиссёр Р. Козак).

С 1989 по 1991 годы Ялович являлся основателем и художественным руководителем Московского театра «Альбом», на сцене которого поставил шесть спектаклей. После закрытия театра с Геннадием Михайловичем случился инфаркт, он перенёс четырнадцать клинических смертей подряд. Несмотря на это, он смог полностью восстановиться и вернуться в строй.

С 1992 года — художественный руководитель театра «Товарищество артистов МХАТ», где работал фактически до самой смерти.

Был женат на своей однокурснице, актрисе Марине Добровольской. В семье появился сын Андрей. Позднее супруги расстались.
.

Скончался 6 марта 2002 года на 65-м году жизни в Москве. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Творчество

Роли в театре

Постановки в театре 
 «История одного покушения» по пьесе Лунгина и Нусинова («Ленком»)
 «Голубая жилка Афродиты» М. Л. Анчарова (Московский драматический театр имени А. С. Пушкина)
 «Человек в пейзаже» по А.Битову
 «Уроки в конце весны» О. Н. Кавуна
 «Тишайший Михаил Александрович и его домочадцы» А.Сиплярского
 «Друзья» Г. С. Епифанцев, Московский Художественный Академический Театр смени К. С. Станиславского, 1984г
 «По соседству мы живем» С.Лобозеров, Московский Художественный Академический Театр смени К. С. Станиславского, 1986 г.

Фильмография 
  — Аттестат зрелости — одноклассник
  — Начало века — филер
  — Молодо-зелено — Черномор Агеев, архитектор
  — Я шагаю по Москве — гид на Красной площади
  — Возвращение Вероники — Сергей
  — Тридцать три — Аркадий Борисович Шереметьев, дантист из Верхних Ямок
  — Наш дом — звукооператор
  — На завтрашней улице — сварщик
  — Месяц май — Антон
  — Когда играет клавесин — Олег, студент юрфака МГУ, дружинник
  — Нет и да — роль
  — По Руси — гимназист
  — Один шанс из тысячи — шпион
  — Свадебные колокола — начальник
  — Старый знакомый — Аркадий, физик
  — Если есть паруса — матрос
  — Димкин петушок — отец Димки
  — Димка рассердился — отец Димки
  — Димка — велогонщик — отец Димки
  — Совсем пропащий — проповедник
  — Принц заморский — Кротов
  — Ищу человека — брат Нины
  — Капля в море — пассажир со скрипкой
  — От зари до зари — Миша, официант
  — Афоня — театральный режиссёр
  — Усатый нянь — товарищ общественник
  — Подарок судьбы — Виктор Павлович
  — Суета сует — собеседник Марины в ресторане на пристани, отец пятерых детей
  — Прилетал марсианин в осеннюю ночь — Курнаков
  — Приключения Электроника — Бри, гангстер в банде Стампа
  — Москва слезам не верит — доктор наук на пикнике, друг Гоши
  — Завтрак на траве — Филимонов, физрук
  — Если бы я был начальником — Пищиков
  — Дамы приглашают кавалеров — Густав Иванович
  — Честный, умный, неженатый… — Кашкин
  — Чёрный треугольник — Гоша Челим
  — Слёзы капали — Станислав Пташук, сотрудник Васина
  — Престиж — Уточкин
  — Трест, который лопнул — Сэм, почтальон
  — Любовью за любовь — Кизил
  — Пять минут страха — эпизод
  — Кин-дза-дза! — столичный эцилопп в штатском
  — Дорогое удовольствие — интеллигент
  — Происшествие в Утиноозёрске — главный редактор

Примечания

Ссылки 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Педагоги Школы-студии МХАТ
Персоналии:Театр «Ленком»
Персоналии:Театр Современник
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище